Ву́лиця Генера́ла Ка́рбишева (також Ву́лиця Ка́рбишева) — назва вулиць у деяких населених пунктах України та країн колишнього СРСР.

 Вулиця Карбишева — вулиця в смт. Брацлав
 Вулиця Карбишева — вулиця в селі Варівці.
 Вулиця Карбишева — вулиця в смт. Велика Михайлівка
 Вулиця Карбишева — вулиця в с. Великі Копані
 Вулиця Карбишева — вулиця в місті Вознесенськ.
 Вулиця Карбишева — вулиця в селі Горишківка.
 Вулиця Карбишева — вулиця в місті Городище.
 Вулиця Карбишева — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Карбишева — вулиця в місті Дружківка.
 Вулиця Карбишева — вулиця в смт. Зайцеве Донецької області.
 Вулиця Карбишева — вулиця в місті Золотоноша.
 Вулиця Карбишева — вулиця в місті Ізяслав.
 Вулиця Карбишева — вулиця в місті Іллінці.
 Вулиця Генерала Карбишева — вулиця в місті Київ.
Вулиця Карбишева — вулиця в селі Кинашівка.
 Вулиця Карбишева — вулиця в місті Краматорськ.
 Вулиця Карбишева — вулиця в смт. Красноторка.
 Вулиця Карбишева — вулиця в с. Кремінне на Вінниччині.
 Вулиця Карбишева — вулиця в селі Криничне.
 Вулиця Карбишева — вулиця в місті Кривий Ріг.
 Вулиця Карбишева — вулиця в селі Купчинці.
 Вулиця Карбишева — вулиця в смт. Летичів.
 Вулиця Карбишева — вулиця в місті Лисичанськ.
 Вулиця Карбишева — вулиця в місті Луцьк.
 Вулиця Карбишева — вулиця в смт. Мирне.
 Вулиця Карбишева — вулиця в місті Новий Буг. 
 Вулиця Карбишева — вулиця в місті Новогродівка.
 Вулиця Карбишева — вулиця в місті Новоселиця.
 Вулиця Карбишева — вулиця в місті Покров.  
 Вулиця Карбишева — вулиця в селі Прибузьке.
 Вулиця Карбишева — вулиця в селі Ротмістрівка.    
 Вулиця Карбишева — вулиця в селі Рукшин.    
 Вулиця Карбишева — вулиця у смт. Салькове. 
 Вулиця Карбишева — вулиця у місті Сватове. 
 Вулиця Карбишева — вулиця у місті Селидове. 
 Вулиця Карбишева — вулиця в місті Слов'янськ.
 Вулиця Карбишева — вулиця в місті Сміла.
 Вулиця Карбишева — вулиця в смт. Стара Вижівка.
 Вулиця Карбишева — вулиця в селі Теплівка.
 Вулиця Карбишева — вулиця в місті Херсон.
 Вулиця Карбишева — вулиця в  селищі Федорівка.
 Вулиця Карбишева — вулиця в місті Чугуїв.

Провулки:
 Провулок Карбишева — провулок в смт. Добровеличківка.
 Провулок Карбишева — провулок в місті Корсунь-Шевченківський.
 Провулок Карбишева — провулок в місті Костопіль.
 Провулок Карбишева — провулок в смт. Новоархангельськ
 Провулок Карбишева — провулок в місті Первомайськ.
 Провулок Карбишева — провулок в місті Слов'янськ.
 Провулок Карбишева — провулок в місті Харків.

Тупики:
 Тупик Генерала Карбишева — провулок в місті Кременчук.

Окуповані території:
 Вулиця Карбишева — вулиця в селі Авіловка.
 Вулиця Карбишева — вулиця в місті Антрацит.
 Вулиця Карбишева — вулиця в місті Вознесенівка.
 Вулиця Карбишева — вулиця в смт. Бокове-Платове.
 Вулиця Карбишева — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Карбишева — вулиця в місті Кадіївка.
 Вулиця Карбишева — вулиця в місті Макіївка.
 Вулиця Карбишева — вулиця в смт. Пелагеївка.(також є провулок)
 Вулиця Карбишева — вулиця в місті Сніжне.
 Вулиця Карбишева — вулиця в селі Стіжкове.
 Вулиця Карбишева — вулиця в місті Харцизьк.
 Вулиця Карбишева — вулиця в місті Шахтарськ.

Колишні назви:
 Вулиця Карбишева — колишня назва Затишної вулиці в місті Бахмач.
 Вулиця Карбишева — колишня назва вулиці Богуна у місті Березівка.
 Вулиця Карбишева — колишня назва вулиці Архипа Люльки у місті Біла Церква.
 Вулиця Карбишева — колишня назва вулиці Центральної Ради в місті Бровари.
 Вулиця Карбишева — колишня назва вулиці Скіфської в місті Вінниця. (Також є 4 провулки, 3 проїзди і тупик)
 Вулиця Карбишева — колишня назва вулиці Староостровецька у місті Володимир.
 Вулиця Карбишева — колишня назва Привітної вулиці в місті Запоріжжя.
 Вулиця Карбишева — колишня назва вулиці Ігоря Зарічного у місті Коростень.
 Вулиця Карбишева — колишня назва вулиці Олександра Бардалима в місті Корсунь-Шевченківський.
 Вулиця Карбишева — колишня назва вулиці Захисників України у місті Костопіль.
 Вулиця Карбишева — колишня назва вулиці Сергія Кульчицького у місті Кременчук.
 Вулиця Карбишева — колишня назва вулиці Юрка Тютюнника у місті Кропивницький.
 Вулиця Карбишева — колишня назва Віденської вулиці в місті Львів.
 Вулиця Карбишева — колишня назва Ринкової вулиці в місті Мирноград.
 Вулиця Карбишева — колишня назва вулиці Січових Стрільців у місті Ніжин.
 Вулиця Карбишева — колишня назва вулиці Січових стрільців в місті Новоград-Волинський.
 Вулиця Карбишева — колишня назва вулиці В'ячеслава Чорновола у місті Олександрія.
 Вулиця Карбишева — колишня назва вулиці Мужності у місті Павлоград.
 Вулиця Карбишева — колишня назва вулиці Романа Шухевича у місті Переяслав.
 Вулиця Карбишева — колишня назва вулиці Озерна у місті Радомишль.
 Вулиця Карбишева — колишня назва вулиці Центральної Ради в місті Рівне.
 Вулиця Карбишева — колишня назва вулиці Злагоди у місті Роздільна.
 Вулиця Карбишева — колишня назва вулиці Радісна у місті Сторожинець.
 Вулиця Карбишева — колишня назва вулиці Полковника Донця-Захаржевського у місті Суми.
 Вулиця Генерала Карбишева— колишня назва вулиці Пилипа Орлика в місті Хмельницький.
 Вулиця Карбишева — колишня назва вулиці Вікентія Хвойки у місті Черкаси.
 Вулиця Карбишева — колишня назва вулиці Антона Вариводи в місті Чернівці.
 Вулиця Карбишева — колишня назва вулиці В.Кучерявого в місті Шпола.

Вулиці, названі на честь людей